Чеби́кін — російське, українське прізвище. Жіноча форма — Чебикіна.

Відомі носії:

 Чебикін Андрій Володимирович (1946) — український художник-графік, педагог. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2007).
 Чебикін Олексій Андрійович (1969) — український художник.
 Чебикін Олексій Якович (1949) — український психолог, академік НАПНУ

Українські прізвища
Російські прізвища